Rade signifie un plan d'eau marin permettant le mouillage d'une flotte.

Toponyme 

 Rade, commune allemande de l'arrondissement de Steinburg, en Schleswig-Holstein ;
 Rade b. Hohenwestedt, commune allemande de l'arrondissement de Rendsburg-Eckernförde, en Schleswig-Holstein ;
 Rade b. Rendsburg, commune allemande de l'arrondissement de Rendsburg-Eckernförde, en Schleswig-Holstein ;
 Rade, quartier de la commune allemande de Neu Wulmstorf, dans l'arrondissement de Harbourg, en Basse-Saxe.